

Aziende 
 AER – azienda aeronautica italiana con sede a Torino attiva nella produzione su licenza negli anni dieci del XX secolo
 AER – casa editrice italiana con sede a Bolzano
 Associazione Editori Radiotelevisivi

Codici 
 AER – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Adler, Soči, (Russia)
 aer – codice ISO 639-3 della lingua arrernte orientale

Scienze
 AER – eccesso di rischio assoluto (absolute excess risk)

Sigle 
 Agenzia europea per la ricostruzione – agenzia dell'Unione europea
 Anterior Eyes Row – fila anteriore degli occhi di un ragno
 ''Agenzia delle Entrate-Riscossioni